Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1956 è stato vinto dall’australiano Lew Hoad che ha battuto lo svedese Sven Davidson, per 9-7, 6-2, 6-0.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1956